Nederlands voetbalelftal onder 21, het nationaal voetbalelftal voor spelers onder de 21 jaar
 Jong Oranje (schaatsploeg), een voormalige Nederlandse schaatsploeg
 Jong Oranje (shorttrack)
 Jong Oranje (hockey)